Изаак:
 Изаак, Александр Давидович (род. 1967) — российский математик, первый заместитель директора Математического института имени В. А. Стеклова РАН.
 Изаак, Генрих (ок. 1450—1517) — фламандский композитор.
 Изаак, Корней Корнеевич — аким города Караганда (2000—2002)